Dušan Petković peut désigner :
 Dušan Petković (1903-1979), footballeur serbe ;
 Dušan Petković (1974-), footballeur serbe ;
 Dušan Petković (1992-), joueur serbe de volley-ball.

Voir aussi